Letnie Mistrzostwa Polski w Skokach Narciarskich 2016 – zawody o mistrzostwo Polski w skokach narciarskich na igelicie, rozegrane na skoczniach Skalite w Szczyrku oraz im. Adama Małysza w Wiśle w październiku 2016.

Zaplanowano rozegranie zawodów indywidualnych oraz drużynowych mężczyzn na skoczni dużej (8-9 października), jak również konkursu indywidualnego kobiet na skoczni średniej (7 października). Odbyły się też zawody juniorskie mężczyzn w trzech kategoriach wiekowych.

Wśród kobiet zwyciężyła Anna Twardosz, wyprzedzając Kingę Rajdę oraz Magdalenę Pałasz.

W kategorii Junior A wygrał Dominik Kastelik przed Dawidem Krupą i Łukaszem Bukowskim, w kategorii Junior B: Tomasz Pilch przed Bartoszem Czyżem i Pawłem Wąskiem, zaś w kategorii Junior C Mateusz Gruszka przed Karolem Niemczykiem i Patrykiem Hutyrą.

W zawodach indywidualnych mężczyzn zwyciężył Maciej Kot przed Kamilem Stochem i Klemensem Murańką. W konkursie wystąpiło 36 spośród 51 zgłoszonych zawodników.

Najlepszy w konkursie drużynowym okazał się zespół AZS Zakopane I. Kolejne miejsca zajęły WSS Wisła I oraz LKS Klimczok Bystra.

Wyniki

Konkurs indywidualny kobiet (7.10.2016)

Konkurs indywidualny mężczyzn (8.10.2016)

Konkurs drużynowy (9.10.2016)

Przypisy 

Mistrzostwa Polski w skokach narciarskich
Sezon 2016/2017 w skokach narciarskich
2016 w polskim sporcie
Zawody sportowe w Szczyrku
Zawody sportowe w Wiśle